Bernardinense – abitanti di Bernardino de Campos
Bernardinense – abitanti di São Bernardino